Вторая ракетка турнира — Жюстин Энен-Арденн — побеждает на чарлстонских соревнованиях.

Прошлогодняя победительница турнира — Ива Майоли — уступает во втором круге.

Общая информация 
Американка Серена Уильямс за свою карьеру в туре ассоциации относительно часто выходила в финалы соревнований и редко там уступала. На турнир в Чарлстоне-2003 пришёлся, соответственно, 29-й финал и 7-е поражение. Эти семь матчей американка проиграла пяти соперницам. Больше одного раза Серену обыгрывала как раз Жюстин, а также младшая сестра американки — Винус.

В следующие несколько лет Серена и Жюстин ещё дважды пересекутся в финалах, но бельгийка больше не сможет выиграть ни матча.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.

  Серена Уильямс (Финал)
  Жюстин Энен-Арденн (Титул)
  Линдсей Дэвенпорт (Полуфинал)
  Дженнифер Каприати (Отказ)
  Даниэла Гантухова (Четвертьфинал)
  Елена Докич (Четвертьфинал)
  Анастасия Мыскина (Второй раунд)
  Патти Шнидер (Второй раунд)
  Елена Бовина ''(Второй раунд)

<li> Аманда Кётцер (Третий раунд)
<li> Меганн Шонесси (Третий раунд)
<li> Анна Смашнова (Второй раунд)
<li> Елена Дементьева (Третий раунд)
<li> Натали Деши (Третий раунд)
<li> Кончита Мартинес (Третий раунд)
<li> Клариса Фернандес (Третий раунд)
<li> Александра Стивенсон (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Family Circle Cup 2003